Голямата награда на Швеция е кръг от Световния шампионат на Формула 1 от 1973 до 1978 г. Провежда се на пистата Скандинавиън Рейсуей в Андерсторп, община Гиславад, на около 30 км от Йонкьопинг, в Смоланд, Швеция.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите